Cedar Cliff ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Cliff (Georgia)
 Cedar Cliff (Maryland)
 Cedar Cliff (New York)
 Cedar Cliff (Pennsylvania)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Cliff (Buncombe County, North Carolina, 1165 m)	
 Cedar Cliff (Buncombe County, North Carolina, 1172 m)	
 Cedar Cliff (Swain County, North Carolina)